

Особи 

 Данілу Авелар — бразильський футболіст
 Мартін де Авелар — португальський лицар

Географічні об'єкти 
 Авелар — фрегезія (район) в окрузі Лейрія, Португалія